Louis Michel peut désigner :
 Louis Michel (1675-1746), maître écrivain français ;
 Louis Michel, conseiller privé et ancien ministre de Prusse à Londres, vice-gouverneur de la principauté de Neuchâtel (1765-1768) ;
 Louis Michel (1871-1936), homme politique français ;
 Louis Michel (1923-1999), physicien et mathématicien français ;
 Louis Michel (né en 1947), homme politique belge.

Références